Charlottenburger Straße steht für:

 Charlottenburger Straße (Berlin-Weißensee) im Berliner Ortsteil Weißensee
 Charlottenburger Straße (Berlin-Zehlendorf) im Berliner Ortsteil Zehlendorf